Екзеквату́ра (від  — «(хай) у точності виконує», «(хай) чітко слідує») — термін, що має такі значення:
 Консульська екзекватура — дозвіл держави перебування на виконання консульських функцій даною особою в даному консульському окрузі.
 Екзекватура — виконання судового рішення, винесеного судовим органом іншої держави.
 Екзекватура — у канонічному праві Римської католицької церкви акт світської влади про визнання законної сили актів Папи Римського.